Societat la Concòrdia (Agullana)
 Societat la Concòrdia (Cantallops)
 Societat la Concòrdia (Darnius)
 Centre Social la Concòrdia (Sant Climent Sescebes)